Tolerance (jf. lat: tolerare: udholde, tåle) henviser til forskellige artikler:

 Tolerance – tålsomhed, at være overbærende eller fordragelig,
 Tolerance (mål) – anvendes i forbindelse med målnøjagtighed, tilladt afvigelse.
 Tolerance (medicin) – her også tolerans, den grad hvortil et lægemiddel kan gives eller indtages uden at medføre skadelige bivirkninger.
 Toleranceudvikling (medicin) – Den oprindelige medicindosis får mindre og mindre virkning og en højere dosis er nødvendig for at opnå den oprindelige virkning.
 Tolerance (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1978 af Anders Odsbjerg